Zoologia:
 Un Cabot de roca és una oreneta, vegeu Roquerol.
 Un Cabot de roca és un peix perciforme, vegeu Gòbit.